Solimano (ital.; deutsch und schwedisch auch Soliman)  ist

 die italianisierte Form des Namens Suleiman

 die Titelfigur mehrerer Opern des 18. Jahrhunderts:

 Solimano, Libretto von Giovanni Ambrogio Migliavacca, siehe Solimano (Migliavacca)
 Solimano, Opera seria von Johann Adolph Hasse (1753), siehe Solimano (Hasse)
 Solimano, Opera seria von Davide Perez (1757), siehe Solimano (Perez)
 Solimano, Oper von Tommaso Traetta (1759), siehe Solimano (Traetta)
 Solimano, Oper von Baldassare Galuppi (1760), siehe Solimano (Galuppi)

siehe auch Soliman